Der Tatra JK 2500 ist der Prototyp eines zweisitzigen Coupés des damals tschechoslowakischen und heute tschechischen Herstellers Tatra. Er wurde 1954 gebaut.

Geschichte 
Der Tatra JK 2500 wurde vom slowakischen Konstrukteur Julius Kubinski gezeichnet, daher das Signet „JK“. Er besaß den luftgekühlten 2,5-Liter-V8-Motor des Tatra 603, der allerdings vorne eingebaut war. Die angetriebenen Hinterräder hingen an einer De-Dion-Achse. Das Coupé mit Speichenrädern, das in seiner Form an den italienischen Iso Grifo erinnert, erreichte zunächst eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Eine Überarbeitung des Motors im Tatrawerk 1957 erbrachte dann eine Höchstgeschwindigkeit von 207 km/h.

Weblinks und Quellen 
 Vorstellung tschechoslowakischer Prototypen (tschechisch)

Pkw-Modell
Konzeptfahrzeug
JK 2500
Sportwagen
Coupé